Галаев:

 Галаев, Аули Александрович
 Галаев, Борис Александрович
 Галаев, Пётр Андреевич

См. также 
 Галай — вайнахский тайп, входящий в Орстхойское этническое общество.